RLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rolla (Stati Uniti)